PVK steht für:
 Flughafen Aktio in Griechenland (IATA-Code)
 Pareyer Verbindungskanal, deutsche Wasserstraße
 Peripherer Venenkatheter, besondere Form des Katheters in der Medizin
 Parlamentarische Verwaltungskontrolle, Kompetenzzentrum der schweizerischen Bundesversammlung für Evaluationen
 Pigment-Volumen-Konzentration, eine Kennzahl zur Beschreibung von Farben und Lacken
 Polyvinylcarbazol, ein Kunststoff
 Prinzip der virtuellen Kräfte, Begriff aus der Technischen Mechanik
 Periphere arterielle Verschlusskrankheit, Schaufensterkrankheit (manchmal auch als pAVK abgekürzt)
 PVK Olymp Prag, tschechischer Volleyballverein

Abkürzung